Кочетовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Кочетовское сельское поселение — входит в Ивнянский район

Воронежская область
 Кочетовское сельское поселение — входит в Хохольский район

Мордовия 
 Кочетовское сельское поселение — входит в Инсарский район

Ростовская область 
 Кочетовское сельское поселение — входит в Семикаракорский район

Саратовская область
 Кочетовское сельское поселение — входит в Аткарский район